Ankylosauridae, os anquilossaurídeos, são uma família de dinossauros ornitísquios caracterizados por possuírem armaduras corpóreas providas de grossos espinhos e uma clava de fortes ossos fundidos na cauda, que era usada como arma de defesa contra predadores; a força infligida por um golpe dessa clava chegava a 2 toneladas de força, suficiente para arrebentar o osso da perna de qualquer predador. Muito fortes, dificilmente eram abatidos. Sua barriga era a única parte desprotegida de seu corpo. Se um predador quisesse vencer, deveria fazer o anquilossaurídeo expor seu ventre.

O corpo dos anquilossauros os transformavam em perfeitas armas de combate, sendo que em alguns casos até as pálpebras dos olhos eram "blindadas" por uma espécie de persiana óssea. Em combate, dois machos ameçariam um ao outro com suas caudas.

Os anquilossaurídeos descendem de uma outro família de dinossauros blindados, chamada Nodosauridae. Os nodossaurídeos viveram durante o período Jurássico; também tinham uma grossa couraça em suas costas, com mais e maiores espinhos. Não possuíam a clava na cauda, e eram menores do que os anquilossaurídeos.

Classificação 
Em 1978, W.P. Coombs, Jr. classificou quase todas as espécies válidas de Ankylosauria dentro de Nodosauridae ou Ankylosauridae. Este foi um estudo fundamental e descreveu muitos caracteres de anquilossauros nas primeiras análises filogenéticas do grupo.

Mais tarde, em 1998, Paul Sereno definiu formalmente Ankylosauridae como todos os anquilossauros mais intimamente relacionados ao Ankylosaurus do que ao Panaplosaurus. Anquilossauros não conhecidos por possuírem um clube de cauda foram incluídos na filogenia de Ankylosauridae de Kenneth Carpenter em 2001.

Em um estudo feito em 2004 por Vickaryous et al., Gargoyleosaurus, Gastonia e Minmi foram registrados como anquilossaurídeos basais, com o resto dos anquilossaurídeos preenchidos com Gobisaurus, Shamosaurus e anquilossauros da China, Mongólia e América do Norte.

Em 2012, Thompson et al. realizou uma análise de quase todos os anquilossauros e táxons de grupos externos válidos conhecidos na época. Eles basearam sua filogenia resultante em caracteres que representam a anatomia craniana, pós-craniana e osteodérmica, e detalhes de sinapomorfias para cada clado recuperado. Este estudo colocou Gargoyleosaurus e Gastonia dentro de Nodosauridae basal, e colocou Cedarpelta e Liaoningosaurus como anquilossaurídeos basais.

Ligações externas 

 
Famílias de dinossauros